Il rollerball è uno sport immaginario, che appare in due film:

Cinema
 Rollerball (film 1975) – film di fantascienza per la regia di Norman Jewison
 Rollerball (film 2002) – film per la regia di John McTiernan, remake del film del 1975

Musica
 Rollerball – gruppo musicale jazz-rock fondato nel 1990 nel Montana.